Seznam največjih in drugih največjih mest držav ter drugih ozemelj po številu prebivalcev.

Nesuverena ali nepriznana ozemlja so zapisana poševno. Če je ozemlje pod nadzorom druge države, je ta država v oklepaju za imenom ozemlja.

Seznam

Opombe

Sklici

Glej tudi 
 Seznam glavnih mest držav

Največja